est un patronyme japonais pouvant faire référence à :
 Diverses personnes du clan Kyōgoku ;
 , réalisatrice et productrice de jeux vidéos japonaise ;
 , romancier japonais ;
 , poète japonais aussi connu sous le nom de .

Toponyme 
 Kyōgoku, une ville sur l'île de Hokkaido.

Autres 
 (4127) Kyogoku, astéroïde nommé d'après la ville du même nom.

Notes et références 

Patronyme japonais